Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Vladimir Volčkov che hanno battuto in finale Sergio Roitman e Andrés Schneiter 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (quarti di finale)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (finale)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Tim Crichton /  Ota Fukárek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2002